

Sigle 
 NA – sigla della Città metropolitana di Napoli 
 Nazional-anarchismo – corrente politica
 Negative Approach – gruppo musicale hardcore punk
 Nord America
 Not applicable – non applicabile
 Not available – non disponibile
 Nucleic Acid – acido nucleico
 Numerical Aperture – Apertura numerica, una proprietà ottica

Chimica 
 Na – simbolo chimico del sodio
  – costante di Avogadro, numero di particelle contenute in una mole

Codici 
NA – codice vettore IATA di North American Airlines
na – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nauru
NA – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Namibia
NA – codice ISO 3166-2:ES della Navarra (Spagna)
NA – codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Napoli (Italia)
NA – codice ISO 3166-2:NG di Nassarawa (Nigeria)

Informatica 
 .na – dominio di primo livello della Namibia

Persone
Eddie Na (1996) – calciatore statunitense
Na Hong-jin (1974) – regista e sceneggiatore sudcoreano
Na Jeong-seon (1941) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro sudcoreana
Na Ree (1985) – modella sudcoreana
Na Sang-ho (1996) – calciatore sudcoreano
Na Ying, conosciuta a volte anche con il nome di Natasha Na (1967) – cantante cinese

Altro 
 nA – simbolo del nanoampere
NA – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
NA – targa automobilistica di Napoli (Italia)
 NA – abbreviazione dell'ormone Noradrenalina
na (colloq.) – una

Altri progetti